Яйла может означать:
 Яйла (гряда) — главная гряда в системе Крымских гор
 Яйла — плоские безлесные места на горах Крыма, используемые в качестве летних горных пастбищ.
 Яйла — кисломолочный суп с рисом в турецкой кухне.

Примечания